Denumirea de Opaneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Opaneț, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Opaneț, un sat în comuna Plevna, regiunea Plevna.